Fischl ist der Familienname folgender Personen:
 Eric Fischl (* 1948), amerikanischer Maler und Graphiker
 Hans Fischl (1864–1938) deutscher Gymnasiallehrer für Griechisch und Latein; Vater des Generalstaatsanwalts von Sachsen-Anhalt  Werner Fischl
 Hans Fischl (Pädagoge) (1884–1965), österreichischer Pädagoge
 Harald Fischl (* 1958), österreichischer Unternehmer und Politiker
 Johann Fischl (1900–1996), österreichischer Theologe
 Josef Fischl (1867–1954), österreichischer Landespolitiker
 Karl Fischl (1871–1937), österreichischer Architekt
 Michael Fischl (1924–2005), deutscher Politiker
 Otto Fischl (1902–1952), tschechoslowakischer Politiker und Diplomat
 Paul Fischl (1880–?), österreichischer Fußballspieler
 Sascha Fischl (* 2002), österreichischer Fußballspieler
 Siegmund Fischl (1847–1905), österreichischer Industrieller und Gutsbesitzer
 Viktor Fischl (1912–2006), tschechischer Schriftsteller und israelischer Diplomat, siehe Avigdor Dagan
 Werner Fischl, (1897–1973) deutscher Rechtsanwalt und ehemaliger Generalstaatsanwalt in Sachsen-Anhalt (1946–1952)

Fischl ist der Name folgender Orte:
 Fischl (Gemeinde Jenbach), Ortsteil in der Gemeinde Jenbach, Bezirk Schwaz, Tirol

Siehe auch:
 Fischel
 Fishel
 Vischel